Europamästerskapen i simsport 1995 var det 22:e europamästerskapen i simsport och avgjordes i Wien, Österrike i Praterstadion från den 22 augusti till den 27 augusti 1995. Värdstaden Wien har arrangerat europamästerskapen i simsport två gånger tidigare - 1950 och 1974.

Medaljtabell

Referenser 

1995 i Österrike
1995
Sportevenemang i Wien
Sportåret 1995
Internationella sportevenemang i Österrike
Wien under 1900-talet